Io – księżyc Jowisza
 Io – planetoida o numerze katalogowym 85
 Io – w mitologii greckiej kapłanka Hery, kochanka Zeusa
 Io – w mitologii polinezyjskiej jedno z bóstw
 IO – film Jerzego Skolimowskiego
 i.o. – (med.) infuzja doszpikowa

Zobacz też 

 IO (olimpijskie igrzyska) – międzynarodowa impreza sportowa
 Inachis io (rusałka pawik) – gatunek motyla z rodziny rusałkowatych
 IO Interactive – producent gier komputerowych
 inżynieria oprogramowania
 Jowisz i Io – obraz Correggia

Przypisy